Theuville puede referirse a: 

 Theuville, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Theuville, comuna francesa situada en Valle del Oise.